Mathilda är ett släkte av snäckor. Mathilda ingår i familjen Mathildidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor